Марк Кейн (; ) — американский климатолог и океанограф, исследователь Эль-Ниньо, специалист по тропической океанографии и моделированию климата, палеоклиматолог.

Биография 
Окончил Гарвард по прикладной математике (бакалавр magna cum laude, 1965, магистр, 1966), принимался в Phi Beta Kappa. В 1975 году в MIT получил степень доктора философии по метеорологии (науч. рук-ль Джул Чарни). С 1976 года преподаёт в Колумбийском университете, где ныне именной профессор-эмерит (G. Unger Vetlesen Professor).

Фелло Американской академии искусств и наук (2002), Американского геофизического союза (1995), Американской ассоциации содействия развитию науки (1995), Американского метеорологического общества (1993),  (2015).

Член Национальной АН США (2013), доктор философии (1975), эмерит-профессор Колумбийского университета. Наиболее известен разработкой модели Эль-Ниньо.

Автор около 250 работ, одной книги, — по широкой тематике в океанографии и климатологии. В исследовании с соавторами, опубликованном в Nature в 2011 году, вывел, что появление засух, вызванных Эль-Ниньо — случающегося каждые три-семь лет, — удваивает риск возникновения гражданских войн в десятках тропических стран.

 Награды и отличия
  (1992)
 Robert L. and Bettie P. Cody Award in Ocean Sciences (2003)
 Norbert Gerbier-Mumm International Award (2009)
  (2013)
  (2017, совместно с )

Примечания

Ссылки 
 https://eesc.columbia.edu/faculty/prof-mark-cane
 https://engineering.columbia.edu/faculty/mark-cane
 http://cred.columbia.edu/about-cred/people/principal-investigators/mark-cane/
 Climate Cycles Are Driving Wars, Says Study (August 24, 2011)
 Global climate affects stability of modern societies (25 Aug 2011)
 Warmer is not always wetter (January 30, 2013)
 Singing the Blues About Water Scarcity (April 2, 2013)
 Climate Change Helped Fuel The Syrian Conflict, New Paper Finds (Mar 02, 2015)
 It’s more than just climate change (February 17, 2017)

Палеоклиматологи
Климатологи по алфавиту
Климатологи США
Океанологи США
Выпускники Средней школы Мидвуда
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Колумбийского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Колумбийской школы инженерных и прикладных наук
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института
Доктора философии по метеорологии
Члены Американского геофизического союза
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Американского метеорологического общества
Лауреаты премии Ветлесена